Le  ou  oppose les seize meilleures équipes japonaises de rugby à XV. Le championnat débute le  et se termine le . Les équipes sont réparties en deux poules de huit, et s'affrontent à une seule reprise. Toutes les équipes sont qualifiées pour les phases finales, ainsi que les quatre meilleures formation de Top Challenge. Il s'agit de la dernière édition de la Top League, qui laissera la place à la Japan Rugby league One dès la saison suivante.

Phase régulière

Conférence rouge 

|}

Conférence blanche 

|}

Phases finales 
Les quatre équipes qualifiées de Top Challenge sont les Coca-Cola Red Sparks, Kintetsu Liners, Shimizu Blue Sharks et Toyota Industries Shuttles.

Résultats détaillés

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
   Site officiel de la Fédération japonaise de rugby à XV

Compétition de rugby à XV au Japon
Japon M1
Sport au Japon en 2021